Ми́дленд () может означать:

Топонимы 
Великобритания
 Мидленд — равнина на юге Англии.

Канада
 Мидленд — город в провинции Онтарио.

США
 Мидленд — город в штате Арканзас;
 Мидленд — город в штате Вашингтон;
 Мидленд — город в штате Виргиния;
 Мидленд — город в штате Джорджия;
 Мидленд — город в штате Индиана;
 Мидленд — город в штате Калифорния;
 Мидленд — город в штате Луизиана;
 Мидленд — город в штате Мичиган;
 Мидленд — город в штате Мэриленд;
 Мидленд — город в штате Огайо;
 Мидленд — город в штате Пенсильвания;
 Мидленд — город в штате Северная Каролина;
 Мидленд — город в штате Техас;
  — тауншип в штате Миссури.
  — тауншип в штате Мичиган.

Другое 
 Мидланд — команда Формулы-1;
 Midland — американский производитель радиостанций.

См. также 
 Мидлендс